Gouvernement Daniel Johnson désigne deux gouvernements québécois dirigés par Daniel Johnson (père) et Daniel Johnson (fils):
 Gouvernement Daniel Johnson (père) du  au  ;
 Gouvernement Daniel Johnson (fils) du  au .